VLC, ciutat de València.
 VLC media player, reproductor multimèdia 
 VLC, codi IATA de l'Aeroport de València